Efthymios Papadimitriou ist der Name folgender Personen:

* Efthymios Papadimitriou (Künstler) (1895–1958), griechischer Maler, Zeichner und Graveur 

 Efthymios Papadimitriou, Alternativname von Makis Papadimitriou (* 1975), griechischer Schauspieler